Andrzej Szczechowicz (ur. 14 września 2000 w Zakopanem) – polski kombinator norweski. Uczestnik Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym w 2021 i 2023. Trzykrotny uczestnik mistrzostw świata juniorów (2018-2020). Srebrny medalista uniwersjady (2023). Medalista mistrzostw Polski. Uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022.

Życiorys 
W sezonie 2017/2018 znalazł się w składzie grupy tatrzańskiej młodzieżowej kadry narodowej w kombinacji norweskiej, której trenerem jest Tomasz Pochwała. W lipcu 2017 zadebiutował w zawodach FIS Youth Cup, zajmując w Oberstdorfie 10. i 7. lokatę. Na przełomie stycznia i lutego 2018 po raz pierwszy w karierze wystartował w mistrzostwach świata juniorów, zajmując indywidualnie 43. miejsce (Gundersen HS106/10 km), a drużynowo plasując się na 12. lokacie. W marcu 2018 roku po raz pierwszy w karierze stanął na podium konkursów FIS Youth Cup, zajmując w zawodach w Trondheim 2. i 1. lokatę. W klasyfikacji generalnej tego cyklu w starszej grupie wiekowej sezon 2017/2018 ukończył na 3. pozycji.

25 lutego 2018 zdobył brązowy medal mistrzostw Polski w kombinacji norweskiej w zawodach indywidualnych na skoczni dużej (Gundersen HS 140/10 km). Jest także wielokrotnym medalistą Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zarówno w tej dyscyplinie sportu, jak i w skokach narciarskich.

W Pucharze Świata zadebiutował 9 stycznia 2022 roku we włoskim Val di Fiemme zajmując 41. miejsce w Gundersenie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2021/2022: niesklasyfikowany
 sezon 2022/2023:

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan na 12 marca 2023

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2018/2019: niesklasyfikowany
 sezon 2019/2020: 90.
 sezon 2020/2021: 57.
 sezon 2021/2022: 45.
 sezon 2022/2023:

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 18 marca 2023

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2021: niesklasyfikowany
 2022: 15. (33.)

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Mistrzostwa Polski

Miejsca w poszczególnych konkursach zimowych mistrzostw Polski

Miejsca w poszczególnych konkursach letnich mistrzostw Polski

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Polscy kombinatorzy norwescy
Skoczkowie narciarscy Wisły Zakopane
Polscy olimpijczycy (Pekin 2022)
Urodzeni w 2000
Ludzie urodzeni w Zakopanem
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2023